Андрущенко Володимир Леонідович — український економіст
 Андрущенко Володимир Микитович — український радянський художник
 Андрущенко Володимир Петрович — український письменник і журналіст